En biologie Buchnera peut désigner :
 Buchnera  : un genre bactérien monospécifique de la famille des Erwiniaceae
 Buchnera : un genre végétal de la famille des Orobanchaceae.